У фіналі Чак Маккінлі переміг Фреда Столла з рахунком 9–7, 6–1, 6–4.

Сіяні гравці 
 Рой Емерсон (чвертьфінал)
 Мануель Сантана (півфінал)
 Кен Флетчер (2 коло)
 Чак Маккінлі (чемпіон)
 Мартін Малліген (4 коло)
 П'єр Дармон (2 коло)
 Ян-Ерік Лундквіст (4 коло)
 Майк Сенгстер (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1963 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1963 у тенісі
Вімблдонський турнір